Marcos est notamment un prénom et un nom de famille courant de la péninsule Ibérique.

Prénom

Patronyme 

 Ángel Marcos (1943-), joueur et entraîneur de football argentin ;
 Cristina Marcos (1963-), actrice espagnole ;
 David Marcos (1965-), musicien franco-argentin, saxophoniste, clarinettiste, compositeur et improvisateur ; 
 Ferdinand Marcos (1917-1989),  de la République des Philippines ;
 Ferdinand Marcos Jr. (1957-), le fils du président philippin Ferdinand Marcos ;
 Glòria Marcos (1950-), femme politique espagnole ;
 Imee Marcos (1955-), la fille du président philippin Ferdinand Marcos ;
 Imelda Marcos (1929-), femme du président philippin Ferdinand Marcos ;
 Lisa Marcos (1982-), actrice canadienne ;
 Maria Livia São Marcos (1942-), guitariste brésilienne ;
 Óscar González Marcos (1982-), joueur de football espagnol ;
 Óscar de Marcos (1989-), joueur de football basque ;  
 Plínio Marcos (1935-1999), écrivain brésilien ;  
 Rubén Marcos (1942-2006), joueur de football chilien.

Pseudonyme 

 Marcos (1894-), Marcos Carneiro de Mendonça, footballeur brésilien ;
 Marcos (1959-), Marcos Alonso Peña, footballeur espagnol ;
 Marcos (1973-), Marcos Roberto Silveira Reis, footballeur brésilien ;
 Marcos (1974-), Marcos Paulo Souza Ribeiro, footballeur brésilien ;
 Marcos (1979-), Marcos Roberto Pereira dos Santos, footballeur brésilien ;

 Rafael Sebastián Guillén Vicente (1957-), dirigeant de l'Armée zapatiste de libération nationale, un groupe révolutionnaire mexicain.

Toponyme 

 Marcos, municipalité de la province d'Ilocos Norte, aux Philippines.

Industrie 
Marcos peut aussi désigner :
 Marcos, constructeur automobile anglais ayant sorti des modèles tels que la Mantis ou la GT

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme hispanique